

Geografia

Austria 
 Mitterbach – località di Gasen, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Mitterbach – località di Sankt Margarethen bei Knittelfeld, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Mitterbach am Erlaufsee – comune nel distretto di Lilienfeld (Bassa Austria)

Germania 
 Mitterbach – località di Berchtesgaden, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)